Марк Бомбэк (; род. 29 августа 1971) — американский сценарист родом из Нью-Рошелла, Нью-Йорка. Бомбэк является выпускником Уэслианского университета, где он изучал английскую литературу и искусство кино.

Фильмография

Сценарист 
Фильмы:
 Ночной звонок / The Night Caller (1998)
 Другой / Godsend (2004) (также сопродюсер)
 Крепкий орешек 4.0 / Live Free or Die Hard (2007)
 Список контактов / Deception (2008)
 Ведьмина гора / Race to Witch Mountain (2009)
 Неуправляемый / Unstoppable (2010)
 Вспомнить всё / Total Recall (2012)
 Росомаха: Бессмертный / The Wolverine (2013)
 Планета обезьян: Революция / Dawn of the Planet of the Apes (2014)
 Дивергент, глава 2: Инсургент / The Divergent Series: Insurgent (2015)
 Планета обезьян: Война / War for the Planet of the Apes (2017)

Телевидение:
 Легенды / Legends (2014) (также консультирующий продюсер)
Защищая Джейкоба  / Defending Jacob (2020) (продюсер, автор сценария)

Примечания

Ссылки 
 Марк Бомбэк на сайте Rotten Tomatoes
 Ночной звонок на Movies.com

Выпускники Уэслианского университета